Beatrice Cenci – nobile italiana, giustiziata per parricidio e poi assurta al ruolo di eroina popolare
 Beatrice Cenci – romanzo di Francesco Domenico Guerrazzi
 Beatrice Cenci – film del 1909 diretto da Mario Caserini
 Beatrice Cenci – cortometraggio del 1910 diretto da Ugo Falena
 Beatrice Cenci – film del 1926 diretto da Baldassarre Negroni
 Beatrice Cenci – film del 1941, diretto da Guido Brignone
 Beatrice Cenci – film del 1956, diretto da Riccardo Freda
 Beatrice Cenci – film del 1969, diretto da Lucio Fulci
 Beatrice Cenci – film del 1974, diretto da Marco Leto